Batticaloa (stad); een stad in het oosten van Sri Lanka
Batticaloa (district); een district in het oosten van Sri Lanka